Муниципальное образование «Целинный» — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Нукутском районе Иркутской области России. Административный центр — Целинный.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 1115 человек, в том числе 554 мужчины и 561 женщина.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты:
 Целинный
 Наймодай
 Новоселова
 Саган-Жалгай
 Ункурлик

Примечания 

Муниципальные образования Нукутского района
Сельские поселения Иркутской области